Банк Свято́го Гео́ргия (), по данным некоторых источников, является первым в мире коммерческим банком; учреждён объединением менял в Генуе, в 1407 году, и помещался в средневековом палаццо Сан-Джорджо. 

Банк Сан-Джорджо изначально назывался «Приобретение в долг» (Officium comperarum) или Дом Святого Георгия (Casa di San Giorgio).

Во главе финансового учреждения стояло четыре консула, состоявших в дружественных либо родственных отношениях с ведущими семействами генуэзской аристократии. По этой причине банк финансировал многие генуэзские колонии. В Кафе (Крым) филиал действовал в 1415—1475 годах. После падения Константинополя именно банк осуществлял непосредственное управление генуэзскими владениями на Корсике и в Газарии. В 1492 году представители банка основали на Корсике город Аяччо. Семейство Гизольфи, с 1419 года по 1482 год владевшее колонией Матрега на Таманском полуострове, также отчитывалось перед банком о том, как оно управляло торговыми факториями в Северном Причерноморье.

В пору своего расцвета банк охотно выдавал ссуды венценосным особам, таким как католические короли и император Карл V. Однако, пожалуй, самым знаменитым клиентом банка был Христофор Колумб.

Банк прекратил своё существование в 1805 году после Итальянской кампании Наполеона.

Примечания 

Банки, основанные в 1407 году
Появились в 1407 году в Италии
Исчезнувшие банки Италии
Исчезнувшие организации Генуи
Экономика Генуи
Генуэзская республика